Алькора (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Алькалатен. Занимает площадь 94,9 км². Население — 10 797 человек (на 2013 год). Расстояние до административного центра провинции — 14 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 Guía Turística de Castellón
 Museo de Cerámica de Alcora

Муниципалитеты Кастельона